Vurst kan vara
 Vurst – en typ av fyrhjulig hästvagn, se Charabang
 Medvurst – en prickig påläggskorv